Бриг може да се отнася за:
 Бриг (кораб) - вид двумачтов платноход
 Бриг (окръг) - окръг в Швейцария
 Бриг (Англия) - град в английското графство Линкълншър
 Бриг-Глис - град в Швейцария, кантон Вале